Émanville ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Émanville (Eure) im Département Eure
 Émanville (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime